William Clark House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Clark House (Newark, New Jersey), NRHP-ID 77000863
 William Clark House (Baraboo, Wisconsin), NRHP-ID 80000193